San Marcello kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Marcello, kommun, Marche, Provincia di Ancona, 
 San Marcello Pistoiese, kommun, Toscana, Provincia di Pistoia, 
 San Marcello al Corso –  en kyrkobyggnad i Rom

Robotskapade Italienförgreningar